«Рыцарь свободы» () — польская международная награда в области прав человека, учреждённая в 2005 году и вручающаяся «выдающимся личностям, продвигающим ценности генерала Казимира Пулавского: свободу, справедливость и демократию».

Учреждена  — аналитическим центром, специализирующимся на внешней политике и . Глава комиссии премии — Збигнев Писарский ().

Награда вручается ежегодно во время

Лауреаты

Примечания 

Награды Польши
Награды, появившиеся в 2005 году
Премии в области прав человека